Landtagswahlkreis 85 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Emden/Norden (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Bersenbrück (2003)
 Landtagswahlkreis Georgsmarienhütte (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Georgsmarienhütte (1974 und 1978)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Oesede (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Münster III – Coesfeld III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Münster II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen V (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Tecklenburg (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Beckum-Ost (1947 bis 1962)